Původ  obvykle označuje něco, co je počátkem, zdrojem.

 Rodinný původ – původ osoby podle vývodu z předků (např. vznešený původ, šlechtický původ, královský původ apod.)
 Etnický původ – původ osoby podle příslušnosti k etniku, rase apod.
 Třídní původ – sociální řazení osob na základě rodinného původu (např. v době diktatury proletariátu)
 Původ člověka – evoluční vývoj druhu homo sapiens
 Původ světa – obraz Gustava Courbeta
 Původ umění – album rapera Marpa

Související články 
 pramen (rozcestník)
 zdroj

Externí odkazy